Ron Kirby er en amerikansk golfbanearkitekt, som blandt andet har designet Danmarks nye internationale mesterskabsbane Royal Golf Center i København samt banerne Gleneagles (Ryder Cup 2014) og Mt. Juliet, Kilkenny (WGC American Express Championship 2002).

Golf
Landskabsarkitekter fra USA